

Фаї — муніципалітет у департаменті Мозель
 Фаї-ле-Немур — муніципалітет у департаменті Сена і Марна
 Фаї-лез-Отре — муніципалітет у департаменті Верхня Сона

Фаї — громада в кантоні Юра